Angel Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Angel Butte (Idaho)
 Angel Butte (Washington)